Frühlingstraße ist der Name folgender Straßen:

 Frühlingstraße (Bad Kissingen)
 Frühlingstraße (Bad Reichenhall)
 Frühlingstraße (Garmisch-Partenkirchen)
 Frühlingstraße (Kempten)